Аяз Ниязи оглы (Ниязович) Муталибов (; 12 мая 1938, Баку — 27 марта 2022, там же) — советский и азербайджанский политический и государственный деятель, Председатель Совета Министров Азербайджанской ССР (1989—1990), Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана (1990—1991), член Политбюро ЦК КПСС (1990—1991), первый и единственный президент Азербайджанской ССР (1990—1991), первый президент Азербайджана (1991—1992).

Биография

Начало трудовой деятельности 
Аяз Муталибов родился 12 мая 1938 года в Баку в семье выходца из Шемахи, участника Великой Отечественной войны, хирурга по профессии Ниязи Муталибова и гинеколога Кубры Муталибовой. В 1956 году он окончил бакинскую среднюю школу № 189, а в 1962 году — Азербайджанский институт нефти и химии. В 1958 году Муталибов начал работать старшим техником-конструктором Азербайджанского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации, затем работал инженером конструкторского бюро, мастером цеха, начальником специального конструкторского бюро и главным инженером Бакинского завода холодильников и бытовых машин. В 1963 году он вступил в КПСС, спустя три года стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин, а в 1974 — генеральным директором Бакинского производственного объединения по выпуску холодильников и бытовых машин.

На партийной работе 
В 1977 году Аяз Муталибов был избран вторым секретарём Наримановского райкома партии Баку. С 1979 по 1982 год министр местной промышленности Азербайджанской ССР. В 1982 году назначается председателем Госплана Азербайджанской ССР и заместителем Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР. С 1989 по 1990 — председатель Совета Министров Азербайджанской ССР. С 1989 по 1991 год — Народный депутат СССР от Кубатлинского на­ционально-территориального избирательного округа № 211 Азербайджанской ССР. 25 января 1990 года после событий в Баку на пленуме ЦК КП Азербайджана Муталибов был избран Первым секретарём ЦК Компартии республики. 18 мая 1990 года избран Верховным Советом президентом Азербайджанской ССР. Член ЦК КПСС (1990—1991). С 13 июля 1990 по 6 ноября 1991 года — член Политбюро ЦК КПСС.

По некоторым данным, 19 августа 1991 года, находясь с визитом в Иране, Муталибов сделал заявление о поддержке ГКЧП. Однако в 2016 году экс-президент республики опроверг эту информацию: «Это меня армяне подставили. Я тогда находился с визитом в Иране. В тегеранском аэропорту ко мне подошел французский журналист из Agence France-Presse и спросил, как я отношусь к внезапно возникшему в Москве ГКЧП. На что я ответил, что пока вообще не в курсе происходящего, потому ничего сказать не могу. Но через два часа мне приносят распространенное Agence France-Presse сообщение, что я якобы выразил поддержку ГКЧП.»

На посту президента независимого Азербайджана 
После поражения и самороспуска ГКЧП, 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики».

8 сентября 1991 года в Азербайджане прошли первые всеобщие президентские выборы, победу на которых с 98,5 % голосов одержал Аяз Муталибов. В бюллетени была внесена лишь одна кандидатура, поскольку другой кандидат — лидер социал-демократов Зардушт Ализаде за неделю до выборов отказался от участия в них. 14 сентября проводится Чрезвычайный съезд Коммунистической партии Азербайджана, на котором почти единогласно принимается решение о самороспуске партии.

21 декабря Аяз Муталибов в Алма-Ате подписал протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств. В эксклюзивном интервью «Экспресс газете», которое Муталибов дал, находясь в изгнании, он рассказал о первых месяцах своего руководства республикой:

На посту главы государства Муталибов столкнулся с резким обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. 2 сентября 1991 года карабахские армяне провозгласили создание Нагорно-Карабахской Республики, а в ноябре Верховный Совет Азербайджана принял постановление о ликвидации автономии НКАО. Армяне со своей стороны провели 10 декабря референдум о независимости, которое бойкотировало азербайджанское население Нагорного Карабаха. 2 января 1992 года Аяз Муталибов ввёл президентское правление в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. К этому времени конфликт перерос в военное противостояние между армянами и азербайджанцами. На этом фоне оппозиционный Народный фронт Азербайджана требовал отставки президента страны. 1 февраля Муталибов публикует «Обращение Президента Азербайджанской Республики к народу»:

Спустя несколько дней в ночь на 26 февраля армяне берут город Ходжалы. Падение Ходжалы вызвало политический кризис в Азербайджане. Азербайджанский политолог Зардушт Ализаде в своей книге «Конец Второй Республики» пишет:

Паралич власти был налицо. Силовые структуры из-за саботажа и подрывных действий НФА и слабоволия президента практически бездействовали. Президенту даже информацию из МВД передавали неверную, якобы в Ходжалы погибло несколько человек. Он подвергся уничтожающей критике со стороны оппозиции за «сокрытие правды от народа», хотя несчастный президент был в изоляции из-за некомпетентности своего ближайшего окружения и отсутствия единой управляющей и направляющей воли в государстве. Вернее, такая сила была, но она была деструктивной и планомерно разрушала Азербайджан.

6 марта 1992 года после неудач азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и под давлением Народного фронта Азербайджана (НФА) Муталибов подал в отставку. Исполняющим обязанности президента стал Якуб Мамедов. 6 марта 1992 года Верховный Совет Азербайджана принял специальный закон, устанавливающий для Аяза Муталибова пожизненную пенсию с последующей индексацией, выделения для него охраны в количестве десяти человек, служебной машины и дачи, а также объявляющий личность и имущество первого президента неприкосновенными.

Возвращение и свержение 
Якуб Мамедов не смог контролировать ситуацию в стране. 8 мая пала Шуша. У здания Верховного Совета сторонники Муталибова организуют митинг с требованием восстановления его на посту президента. 14 мая 1992 года на сессии Верховного Совета за восстановление Аяза Муталибова в качестве президента проголосовали 219 из 250 присутствующих в зале депутатов (оппозиция отсутствовала). В тот же день первым своим указом восстановленный президент ввёл в Баку чрезвычайное положение и комендантский час, запрещены митинги и демонстрации с 0 часов 15 мая. В своей речи Муталибов говорит: «Если стране нужен диктатор, чтобы спасти её от катастрофы, то я — такой диктатор». В ответ на восстановление Муталибова на посту президента страны начался митинг сторонников оппозиции у здания НФА. Утром 15 мая руководство Народного фронта выдвинуло Муталибову ультиматум с требованием добровольно уйти до 15.00 с поста президента. С истечением срока ультиматума оппозиция начала марш к президентской резиденции и вскоре захватила власть в городе. Председатель военной комиссии Народного фронта Азербайджана Фахмин Гаджиев в 18.00 по телевидению объявил, что город, кроме президентского дворца, контролируется силами оппозиции, и продлил срок ультиматума президенту до 20.00. В 9 часов вечера был занят президентский дворец, но главы государства там не оказалось. Муталибов покинул страну. Зардушт Ализаде в своей книге «Конец Второй Республики» пишет:

Никаких достоверных сведений о деятельности Муталибова в эти часы нет. Кроме воспоминаний одного человека: госсоветника по экономике Вахида Ахундова. Увидев, что кроме него и ещё одного сотрудника, в огромном здании никого нет, он решил в 15 часов уйти домой. Когда он спустился на первый этаж, в фойе здания со стороны Совмина вошёл президент Муталибов в сопровождении телохранителей. Увидев своего экономсоветника, президент подошёл, обнял его и со смехом сказал: «Ну что, Вахид Джумшудович, создали мы революционную ситуацию?» Смущённый госсоветник невольно тоже обнял президента и почувствовал, что под пиджаком у того надет лёгкий бронежилет. После этих слов Муталибов вышел из здания, сел в машину и уехал на военный аэродром, откуда вылетел в Москву.

Сам Муталибов, в беседе с корреспондентом журнала Русская жизнь, рассказал следующее:

Муталибов позднее вспоминал:

Добравшись к трём часам утра до военного аэродрома в посёлке Кала, что близ Баку, я разбудил дежурного и объяснил ему, кто я такой и что хочу. Мне было неудобно будить командующего округом генерала Патрикеева, и поэтому я попросил дежурного связать меня с его заместителем генералом Беппаевым. Связи с ним я ожидал около получаса. Наконец в трубке телефона я услышал голос Беппаева. Извинившись за беспокойство, я сказал генералу, что моя жизнь под угрозой и я не думал, что мне придется подобным образом покидать Баку. Лишь в восьмом часу утра со второй попытки (первый самолёт оказался неисправным) я вылетел в Москву. Летел один, без семьи. Со второй половины дня 15 мая, когда оппозиция пошла на власть, я не смог связаться с женой. Никто дома не брал трубку телефона. Уже в Москве, через пару дней, когда ко мне в ЦКБ приехала жена, я узнал, что в тот день, 15 мая 1992 года, в момент захвата вооружёнными формированиями НФА правительственных зданий, друзья вывезли жену с сыном и внучкой на свою дачу. А оттуда препроводили их на машине в Дагестан и далее из Махачкалы самолётом доставили в Москву.

В Москву, в аэропорт «Чкаловский», я прибыл 16 мая 1992 года в 10 часов утра. В течение всего полёта я, размышляя над случившимся, спрашивал себя, правильно ли я поступил, отказавшись от применения силы против мятежников. И всякий раз приходил к одному и тому же выводу — я поступил правильно. Ведь дело могло вылиться в гражданскую войну.

18 мая на сессии Верховного Совета Азербайджана Якуб Мамедов подал в отставку с поста председателя парламента, а и. о. президента стал Иса Гамбар. 3 ноября по предложению генерального прокурора Ихтияра Ширинова на заседании Милли Меджлиса был аннулирован принятый 6 марта Верховным Советом Азербайджана закон о неприкосновенности Аяза Муталибова. Ширинов по этому поводу заявил: «имеются веские доказательства того, что после добровольной отставки Муталибов не сдержал обещания не участвовать в политической жизни. Он создавал вооружённые формирования и различные общественные организации из числа своих сторонников».

Московский период жизни 

После свержения Муталибов перебрался в Россию, жил в Москве. В самом Азербайджане против свергнутого президента возбудили уголовное дело. В феврале 1994 года Прокуратура Азербайджана выдала ордер на его арест в связи с расследованием трагических событий января 1990 года.
В 1994 году издана книга Муталибова «Карабах — Чёрный сад».

7 мая 1995 года российские милиционеры задержали Аяза Муталибова на Ленинском проспекте за нарушение режима регистрации и препроводили в ОВД муниципального округа «Донской», где выяснилось, что бывший президент Азербайджана прописан во Владимирской области. Спустя несколько часов нахождения в отделении милиции, Муталибов был отпущен.
МВД Азербайджана утверждало, что «задержание было произведено в соответствии с просьбой Баку». Впоследствии экс-президент получил квартиру в Жулебино и временную прописку в Москве.

12 апреля 1996 года Аяз Муталибов был повторно арестован в Москве, на этот раз по запросу Азербайджана, где против него были выдвинуты обвинения в попытке организации государственного переворота. Однако Генеральная прокуратура России отказала Баку в выдаче бывшего президента на основании недостаточности материалов обвинения в инкриминируемых ему преступлениях, после чего Аяз Муталибов в мае того же года был освобождён.

4 сентября 1999 года по инициативе Муталибова в Москве была построена первая и единственная в России азербайджанская мечеть Инам. В 2000 году Муталибов вернулся к политической деятельности, возглавив сначала Партию гражданского единства, а затем с августа 2003 года став сопредседателем Социал-демократической партии Азербайджана.

26 июля 2002 года в Азербайджане против Муталибова возбудили очередное уголовное дело, на этот раз по обвинению в организации государственного переворота осенью 2001 года.
Несмотря на это, в 2003 году инициативная группа «Спаситель» выдвинула Муталибова кандидатом на намеченные президентские выборы в Азербайджане, но 21 июля ЦИК отказался утвердить его кандидатуру в связи с многочисленными нарушениями в предоставленных документах, а также наличием у экс-президента прописки как в Азербайджане, так и в России.

В 2005 году Генпрокуратура поручила МВД Азербайджана принять меры по исполнению судебного решения об аресте экс-президента Аяза Муталибова.

Возвращение на родину 
В феврале 2011 году Муталибов заявил в интервью, что ждёт разрешения властей Азербайджана на то, чтобы вернуться на родину. При этом он довольно положительно охарактеризовал ситуацию в Азербайджане, отметив, что позиции правительства сильны, внешняя политика сбалансирована, а кроме того республика «идёт по пути демократии». В августе того же года власти Азербайджана дали разрешение Муталибову на посещение страны для присутствия на похоронах сына Азада, скончавшегося от онкологического заболевания. Как заявил соратник экс-президента по Социал-демократической партии Азербайджана, сопредседатель СДП Араз Ализаде, приезд Муталибова в Баку стал возможным благодаря Ильхаму Алиеву, занимавшему на тот момент пост Президента страны.

Воспользовавшись полученным разрешением, 8 августа 2011 года Муталибов прилетел в Баку. В связи с его визитом в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева были усилены меры безопасности. Туда было стянуто большое количество сотрудников полиции и «людей в штатском». Также СМИ сообщали об оттеснении журналистов от VIP-выхода.

В конце июня 2012 года Муталибов объявил, что покидает партию и уходит из политики, чтобы уделять больше внимания семье и заняться своим здоровьем, а через несколько дней, 7 июля, вернулся в Азербайджан. Незадолго до этого парламент Азербайджана принял закон «Об обеспечении бывшего президента и членов его семьи», наделяющий экс-президента иммунитетом от уголовного преследования. Согласно этому закону, Муталибову также устанавливается ежемесячная пенсия в размере 50 процентов от зарплаты действующего президента, а на представительские расходы для экс-главы государства будет выделяться сумма в размере 20 процентов от зарплаты действующего президента. В случае смерти бывшего главы государства пенсия перейдёт к его супруге.

Скончался в возрасте 83 лет 27 марта 2022 года в Баку после продолжительной болезни. Некоторое время он лечился в больнице.

Личная жизнь 
Со своей женой Адилей Аяз Муталибов познакомился в 1956 году на дне рождения общего друга. После кончины Муталибова остались двое детей, а также внуки. Сын Азад Муталибов умер от онкологической болезни в 2011 году, в возрасте 49 лет.

Интересы 
В эксклюзивном интервью «Экспресс газете» Муталибов рассказал о своих юношеских хобби:

Помимо этого в юношестве он активно занимался спортом, увлекался волейболом. Как позже признался Муталибова, в волейбол он играл до пятидесяти лет каждые выходные.

Награды 
 2 Ордена Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 

 Стенограмма форума 6 февраля 2002 г. Гость — Аяз Муталибов
 Изгнанник — Русская жизнь
 Интервью с Аязом Муталибовым
 Аяз Муталибов: «Если бы задумка ГКЧП сработала, то пошли бы процессы совершенно другие»
 Аяз Муталибов: Если президент позволит, я вернусь в Азербайджан — ИНТЕРВЬЮ
 Аяз Муталибов: Распад СССР: историческая неизбежность или геополитическая катастрофа?
 Интервью Аяза Муталибова агентству «Sputnik»

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Президенты Азербайджана
Политики-эмигранты
Члены Политбюро ЦК КПСС
Народные депутаты СССР от округов Азербайджанской ССР
Главы правительства Азербайджанской ССР
Министры местной промышленности Азербайджанской ССР
Социал-демократы Азербайджана
Свергнутые президенты
Азербайджанские ссыльные